Seltenbach ist ein Gewässername:

 Hattinger Seltenbach, rechter Zufluss der Donau in der Stadtteilgemarkung von Möhringen an der Donau, Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau in der Innenstadt von Tuttlingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Eisbach), rechter Zufluss des Eisbachs in Ebertsheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Seltenbach (Ettenbach), rechter Zufluss der Ettenbachs in Ettenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, der in die Elz (Rhein) mündet
 Seltenbach (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs oder Litzelbachs (zum Grabenbach) bei Thalheim, Gemeinde Leibertingen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Klemmbach), linker Zufluss des Klemmbachs vor Niederweiler, Stadt Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Klingengraben), rechter Zufluss, nach anderer Auffassung Oberlauf des Klingengrabens oder Mülibachs nach Neunkirch, Kanton Schaffhausen
 Seltenbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Klingenberg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Seltenbach (Möhlin), linker Zufluss der Möhlin nach Grezhausen, Stadt Breisach am Rhein, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Neckar), auf dem Oberlauf Sandegraben, linker Zufluss des Neckars bei Obernau, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Rhein) oder Forellenbach, rechter Zufluss des Hochrheins in Waldshut-Tiengen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Schwarze Lauter), linker Zufluss der Schwarzen Lauter, bei Schlattstall, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Thur) oder Schüepbach, linker Zufluss der Thur beim Erlenhof von Andelfingen, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich
 Seltenbach (Wiese), linker Zufluss der Wiese, in Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg 
 Seltenbach (Wildbach), rechter Zufluss  des Wildbachs oder Tiefentalgrabens (zur Egau) vor Hohlenstein, Stadtteil Kösingen, Neresheim, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Seltenbach (Würzbach), linker Zufluss des Würzbach (Kleine Enz), in Würzbach, Gemeinde Oberreichenbach, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Seltenbächle, rechter Zufluss des Lierbachs (zur Rench) vor Maierhof, Stadtteil Lierbach, Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg